Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2004 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 

Andy Roddick, tête de série numéro 2 du tournoi et tenant du titre, est éliminé dès les quarts de finale par le suédois Joachim Johansson, après avoir pourtant remonté un déficit de 2 sets à rien.
Roger Federer remporte son premier US Open, et sa prochaine défaite dans le tournoi ne sera que 5 ans plus tard, face à Juan Martín del Potro.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2004
Tennis aux États-Unis en 2004
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2004
Tennis en septembre 2004